El término andalucismo (amor o apego a las cosas características o típicas de Andalucía, en España) puede referirse:

al andalucismo cultural, el apego, estudio o la reivindicación de las cosas características de Andalucía;
al andalucismo musical, tipo de música específico, tanto de género popular como culto, definido por unas características propias de Andalucía en el ámbito métrico, melódico, armónico y formal;
a los andalucismos léxicos, vocablos originados y/o de uso característico en el dialecto andaluz;
al andalucismo lingüístico o teoría lingüística andalucista, propuesta desarrollada para explicar el desarrollo de los rasgos lingüísticos propios de las variedades de español de América que conjetura que deben atribuirse «los rasgos más peculiares del español de las Américas»​ a la influencia lingüística de Andalucía;
al andalucismo político, corrientes y movimientos políticos que tienen en común una preocupación por la identidad andaluza y que reivindican la existencia de un pueblo andaluz y la necesidad de que este alcance su autogobierno;
al andalucismo autonomista o regionalismo andaluz, corriente del andalucismo político que aboga por mantener o potenciar la autonomía andaluza;
al nacionalismo andaluz, corriente del andalucismo político cuya ideología y proyecto político tiene como fin la materialización de un estado propio para la nacionalidad andaluza, sea independiente o como parte de un proyecto federal o confederal;
al andalucismo islamizante (también llamado andalusismo), corriente del nacionalismo andaluz que identifica Andalucía fundamentalmente con su pasado andalusí y que propugna la recuperación de la tradición islámica y la constitución de un estado independiente.

Referencias